Теофиловка — название населённых пунктов на Украине:

 Теофиловка — село в Бершадском районе Винницкой области.
 Теофиловка — село в Тернопольском районе Тернопольской области.